Rozgrywki Priemjer-Ligi w sezonie 2014/15 były 23. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozpoczęły się 3 sierpnia 2014 roku, a zakończyły w maju 2015. W lidze wzięło udział szesnaście drużyn, w tym aż 4, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Mordowia, Arsenał, Torpedo i Ufa. Królem strzelców został Brazylijczyk Hulk z Zenitu Petersburg, a jego drużyna zdobyła mistrzostwo Rosji.

Drużyny

Tabela 

|}

Lider kolejka po kolejce

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Baraże 

W nawiasach podano wyniki po 1. połowie

Zobacz też 
 Pierwyj diwizion (2014/2015) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Wtoroj diwizion (2014/2015) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 w Rosji
2015 w Rosji